«Жизнь в цитадели» () — кинофильм, социально-психологическая драма, поставленная режиссёром Гербертом Раппапортом по одноимённой пьесе эстонского писателя Аугуста Якобсона. Первый художественный фильм Эстонской ССР. Произведён на технической базе «Ленфильма» в 1947 году.

Сюжет 
Великая Отечественная война близится к завершению. На территорию Эстонии входят вооружённые силы СССР. Драматические события происходят в доме профессора ботаники Мииласа. Он, обиженный в своё время на весь научный мир из-за непризнания глубины его открытия свойств болотной флоры, ушёл в «интеллектуальное изгнание» и практически не интересуется происходящими вокруг событиями. Между тем, в его доме прячутся его сын от первого брака Ральф и племянник доктор Рихард Мийлас, которые сотрудничали ранее с фашистскими властями. Происходящие в семье дискуссии и события изменяют точку зрения профессора на окружающую реальность. Он выдаёт новым властям коллаборационистов и вливается в строительство социалистической жизни.

Награды 
 Сталинская премия II степени (1948 год). Лауреаты: Г. Раппапорт, Х. Лаур, Л. Лаатс, Л. Раяла

В ролях 
 Хуго Лаур — профессор ботаники Миилас
 Айно Тальви — Эва Миилас, жена профессора
 Гунар Килгас — Карл, их сын
 Лия Лаатс — Лидия, их дочь
 Лембит Раяла — Ральф
 Андрис Сярев — доктор Рихард Мийлас, племянник профессора
 Борис Добронравов — Голивин, профессор медицины
 Ирд, Каарел
 Кальела, Иоханнес
 Лаутер, Антс
 Лутс, Мета
 Рудольф Нууде — ''Антс Куслап, майор Советской армии
 Рандвийр, Александр
 Тинн, Эдуард
 Эскола, Антс

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Трауберг, Леонид Захарович
 Режиссёр-постановщик: Раппапорт, Герберт Морицевич
 Оператор-постановщик: Сергей Иванов
 Композитор: Капп, Эуген
 Художник-постановщик: Еней, Евгений Евгеньевич

Примечания

Ссылки 
  на официальном сайте «Ленфильма»
 

Фильмы СССР 1947 года
Фильмы-драмы СССР
Социальная драма
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы на эстонском языке
Фильмы на немецком языке